Сантијаго Истлавака има више значења:

 Сантијаго Истлавака (Таскиљо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сантијаго Истлавака (Сантијаго Вауклиља), насеље у савезној држави Оахака у Мексику